U sezoni 1980./81. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan"  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska rukometna liga 

 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja 
Također i pod nazivom Hrvatska regionalna liga - Jug

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba

Primorsko-istarska liga 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori:  
  50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

Srednjodalmatinska liga 
Peti rang natjecanja

 Izvori:  
  RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 125-127
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
  

1980-81